Fabrizio Frigeni – musicista italiano
 Giuliano Frigeni – vescovo cattolico e missionario italiano
 Mariana Frigeni – scrittrice italiana